Округ Вайоминг () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 43424 человек. Административный центр округа — город Уорсоу.

История 
Округ Вайоминг основан в 1841 году. Источник образования округа Вайоминг: округ Дженэси.

География 
Округ занимает площадь 1543.6 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Вайоминг проживало 43424 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 4.7%, до 41398 человек. Плотность населения составляла 26.8 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк